El apellido Martínez-Campos puede corresponder a las siguientes personas:

 Arsenio Martínez-Campos Antón, 1831-1900, militar y político español, autor del pronunciamiento militar que significó la restauración borbónica en España;
 Miguel Martínez-Campos y Antón, 1839-1906, ingeniero de caminos miembro del Congreso de los Diputados de España;
 Ramón Martínez-Campos y Rivera, 1863-1930, II marqués de la Viesca de la Sierra, I duque de Seo de Urgel y II marqués de Martínez de Campos;
 Miguel Martínez-Campos y Rivera, 1865-1913, ayudante del rey Alfonso XIII, I marqués de Baztán;
 Arsenio Martínez-Campos y de la Viesca, 1889-1956, III marqués de la Viesca de la Sierra, II duque de Seo de Urgel y III marqués de Martínez de Campos.